AEOI steht für

 Iranische Atomenergieorganisation
 Automatic Exchange of (Financial Account) Information (AEOI); automatischer Austausch von (Steuer-)Informationen, siehe  Common Reporting Standard. 
 

Abkürzung